Робертс Ральфович Букартс (; 27 июня 1990, Юрмала, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, левый нападающий клуба «Витковице».

Карьера 
Свою профессиональную карьеру Робертс Букартс начал в 2005 году в составе клуба ХК ЛСПА/Рига, выступающей в латвийской хоккейной лиге.

В сезоне 2006/2007 выступал за Ригу 2000, где стал чемпионом Латвии. В следующем сезоне он отправился в США, из которой вернулся в конце сезона, перейдя в СК Рига 18. Сезон 2008/2009 Роберт Букартс провел в высшей лиге за московское «Крылья Советов». На драфте КХЛ в 2009 году был выбран рижским «Динамо» в 1 раунде под общим 13 номером. В том же году перебрался в Ригу, где поочерёдно выступал за главную и молодёжную команды в КХЛ и МХЛ. В 2020 году вернулся в «Динамо».

В Сборной 
В составе юниорской и молодёжной сборной Латвии Букартс играл в трёх юниорских (U-18) чемпионатах мира и двух молодёжных (U-20).

В составе основной сборной принимал участие на чемпионатах мира 2011 и 2012 годов. 2 мая 2018 года был назначен капитаном сборной Латвии на чемпионате мира в Дании.

Достижения 
 Чемпион Латвии 2007 года.
 Бомбардир Кубка Шпенглера 2012 (6 очков)
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Карьерная статистика

Регулярные сезоны и плей-офф

Международные

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамо»

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Рига»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Юниорс»
Игроки ХК «Лиепая»
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой